Prezbiterij je lahko:
 Prezbiter - v katoliški in pravoslavni cerkvi duhovnik
 Prezbiterij - najsvetejši del cerkve za glavni oltar in duhovščino